Исполнительный комитет Гагаузии (, ) - исполнительный орган АТО Гагаузия (Гагауз Ери). Обеспечивает проведение внутренней и внешней политики автономии и осуществляет общее руководство публичным управлением.

Список членов Исполнительного комитета АТО Гагаузия 
 Чебан Вадим Петрович – первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии
 Танасогло Олеся Фёдоровна - заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии
 Борденюк Мария Дмитриевна - начальник Управления экономического развития
 Нягова Анна Геооргиевна - начальник Управления делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии
 Гусейнов Игорь Славикович  - начальник Управления финансов
 Комарова Наталья Георгиевна - начальник Управления налогового  администрирования и контроля
 Торлак Софья Михайловна - начальник Управления образования
 Панфилов Владимир - начальник Управления строительства и инфраструктуры
 Влах Виталий Константинович - начальник Управления внешних связей
 Бабий Сергей Михайлович - начальник Управления АПК
 Златовчен Алексей Михайлович - начальник Управления здравоохранения и социальной защиты
 Болгар Максим Андреевич - начальник Управления по делам молодежи и спорта
 Петрович Василиса Георгиевна - начальник  Управления культуры и туризма
 Топал Виктор - начальник Управления службы информации и безопасности
 Суходол Сергей - начальник Управления полиции
 Иван Кройтор  - начальник Управления юстиции
 Пашалы Пётр Михайлович - директор НИЦ им. Маруневич
 Гарчев Владимир Иванович - председатель  Комратского района
 Кара Валентин Иванович - председатель Чадыр-лунгского района
 Терзи Фёдор Георгиевич - председатель Вулканештского района

Гагаузия
Здания и сооружения Комрата